

Pessoas 
 Harry Pillsbury

Localidades 
 Pillsbury (Dacota do Norte)

Outros 
 Emma Pillsbury
 Pillsbury Company

Desambiguações de sobrenomes